Лос Алварез има више значења:

 Лос Алварез, Колонија Инду (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алварез (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алварез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алварез (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Алварез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Алварез (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Алварез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алварез (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику